

Persone
 Angelo Bortolon – ex calciatore italiano
 Liana Bortolon – giornalista e critica d'arte italiana
 Paolo Bortolon – ex cestista italiano

Altro
 Villa Bortolon –  villa veneta di Conegliano